Daniele Renier (1476-1535) – Politico e umanista veneziano, fece parte del consiglio dei Dieci
 Daniele Renier (1643-?) – Politico veneziano. Fu rettore di Belluno e podestà a Brescia e Bergamo
 Daniele Renier (1684-?) – Politico veneziano. Fu Provveditore a Cattaro, Capodistria e Crema
 Daniele Renier (1768-1851) – Politico veneziano. Fu il primo podestà di Venezia in epoca napoleonica

Note